Это — список звёзд созвездия Персея, упорядоченный по убыванию блеска.

Ссылки 
 
 
 

 
Персей